

Persone
 Cesare Barbetti (1930-2006) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Eusebio Barbetti (1816-1848) – patriota italiano
 Vittoria Gazzei Barbetti (1892-1934) – scrittrice italiana

Altro
 Barbetti – azienda di produzione e lavorazione del cemento
 Stadio Pietro Barbetti – impianto sportivo di Gubbio